Târnava Mică poate fi un articol despre:

Râul Târnava Mică
Comitatul Târnava-Mică din timpul Imperiului Austro-Ungar
Județul Târnava-Mică din perioada interbelică a României.

Vezi și
Târnava (dezambiguizare)

Toponime românești